Tetrachondraceae – rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales). Obejmuje dwa rodzaje z trzema gatunkami. Wszystkie gatunki występują w odległych wzajemnie obszarach. Tetrachondra hamiltonii rośnie na nowozelandzkich wyspach: Północnej, Południowej i Stewart. Tetrachondra patagonica występuje w południowej Argentynie. Polypremum procumbens zasiedla rozległy obszar od wschodniej i południowej części USA poprzez Amerykę Środkową po Surinam na południu. Mimo rozstrzelenia zasięgów na oddalonych obszarach pokrewieństwo między taksonami jest bardzo duże i nie budzi wątpliwości. Rośliny z tej rodziny nie mają znaczenia ekonomicznego.

Morfologia 
 Pokrój Byliny o pędach nisko płożących się (do 20 cm wysokości) i korzeniących się w węzłach (Tetrachondra) oraz o pędach podnoszących się, z korzeniem palowym (Polypremum).
 Liście Naprzeciwległe, z linią łączącą nasady liści w węźle. Blaszka liściowa jajowata do eliptycznej (Tetrachondra) lub równowąska (Polypremum). Blaszka liściowa drobna, liście krótkoogonkowe lub niemal siedzące.
 Kwiaty Drobne, promieniste, 4-krotne, wyrastają pojedynczo lub w krótkich wierzchotkowatych kwiatostanach w kątach liści. Działki kielicha i płatki korony w liczbie 4. Także 4 są pręciki, których krótkie nitki wyrastają przy krawędzi korony. Zalążnia jest górna u Tetrachondra i wpół dolna u Polypremum. W pierwszym wypadku cztery owocolistki nie są do końca zrośnięte i zawierają pojedyncze zalążki, a w drugim są zrosłe i rozwija się w nich wiele zalążków.
 Owoce U Tetrachondra owoc rozpada się na cztery jednonasienne orzeszki. U Polypremum owocem jest wielonasienna torebka.

Systematyka 
W przeszłości oba rodzaje były sytuowane w różnych miejscach klasyfikacji roślin, przy czym rodzaj Tetrachondra wyodrębniano od 1924 w osobną rodzinę Tetrachondraceae sytuowaną blisko jasnotowatych Lamiaceae, głównie ze względu na podobieństwa owoców. Rodzaj Polypremum był bardzo różnie klasyfikowany do rodzin loganiowatych Loganiaceae i budlejowatych Buddlejaceae. Połączone zostały w jedną rodzinę w systemach APG po analizie wyników pokrewieństwa na podstawie kryteriów molekularnych, wspartych także licznymi synapomorfiami w budowie tych roślin.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz rodzajów
 Tetrachondra Petrie ex D. Oliver (1892)
 Polypremum Linnaeus (1753)

Przypisy 

Jasnotowce